Le terme Warrant peut faire référence à : 
 Warrant, un produit de bourse ;
 Warrant, une sûreté réservée aux professionnels ;
 Warrant, groupe américain de hard rock.